Padam peut désigner plusieurs choses :
 Padam… Padam… chanson d'Édith Piaf de 1951 sur des paroles d'Henri Contet et une musique de Norbert Glanzberg
 Padam, chanson de Benjamin Biolay sur l'album La Superbe (2009)
 Padam Padam, spectacle musical créé en 2010 à Paris, « inspiré de la vie fabuleuse de Norbert Glanzberg » et notamment interprété par Isabelle Georges

Notes et références